Агуаш-Санташ — районы в Португалии.
 Агуаш-Санташ — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Агуаш-Санташ — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.